Adam Kreek (1980-), rameur canadien.
 Aleksander Kreek (1914-1977), athlète estonien.
 Ardo Kreek (1986-), joueur estonien de volley-ball.
 Cyrillus Kreek (1889-1962), compositeur estonien.
 Mary Jeanne Kreek (1937-2021), neurobiologiste américaine.
 Michel Kreek (1971-), footballeur néerlandais.